Ивано́в, Владисла́в Алекса́ндрович (1936—2007) — советский и российский учёный, доктор технических наук (1980), изобретатель, предложивший метод и обозначивший основные принципы магнитно-резонансной томографии задолго до начала её развития.

Биография 
Окончил Ленинградскую военно-воздушную академию (1959), где в процессе обучения занимался измерением магнитных полей на экспериментальной базе в Воейково под Ленинградом. В 1960 году служил в звании лейтенанта в Приморском крае. Служба была связана с научной деятельностью, начатой в академии. В частности, исследовалась зависимость навигации летающих объектов от геомагнитного поля, в связи с чем приходилось просматривать зарубежные публикации, в том числе работы американских учёных Блоха и Парсела по ядерному магнитному резонансу.

Свою первую заявку — на изобретение «Свободно-прецессионного протонного микроскопа» — подал в Комитет по делам изобретений и открытий в 1959 году, а через год оформил еще три заявки, однако все заявки были отклонены как нереализуемые. Вторая из этих заявок была подана в марте 1960 года на изобретение, в котором, по появившимся в начале 2000-х годов оценкам, были подробно обозначены принципы метода магнитно-резонансной томографии. В 2000-х годах специалисты смогли более строго оценить суть изобретения:
Самым существенным было предложение Владислава Иванова делать это магнитное поле неоднородным, таким образом, чтобы оно имело экстремум в той самой области, которую необходимо визуализировать. <…> но конкретная реализация такого предложения им не была высказана, хотя идея была действительно продуктивной.

Авторское свидетельство «Способ определения внутреннего строения материальных объектов» № 1112266 на эту заявку (по вторичному запросу, с сохранением даты приоритета её подачи) было выдано В. А. Иванову только в 1984 году, когда метод уже получил развитие в других странах.

После сокращения Вооружённых Сил СССР в период «хрущёвской оттепели» вернулся в Ленинград. Окончил аспирантуру ЛЭТИ имени В. И. Ульянова-Ленина по кафедре гироскопических устройств. В 1966 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук.

С 1967 года — начальник лаборатории ОКБ «Электроавтоматика». С 1969 года — руководитель лаборатории во ВНИИМ имени Д. И. Менделеева.

В 1974 году вновь вернулся к теме магнитно-резонансной томографии, одним из первых показал, что этот метод может применяться не только в медицине, но и, например, при проверке внутренних деталей неразборных приборов.

В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук, с 1984 года — профессор, с 1985 года — заведующий кафедрой приборов точной механики в университете НИУ ИТМО.

В 1992—2005 годах — заведующий кафедрой измерительных технологий и компьютерной томографии. В 1985—2001 годах был председателем научно-методического совета учебно-методического объединения вузов Российской Федерации по приборостроению.

Научная деятельность 
Участвовал в разработке приборов для космических, авиационных, морских и подземных объектов. Был руководителем работ и автором принципов построения двух национальных эталонов в областях измерения угловых скоростей и ускорений (1978).

Автор более чем ста изобретений. Член Американского математического общества, Американского приборостроительного общества.

Основные труды 
 В. А. Иванов. Метрологическое обеспечение гироприборов. Судостроение, 1983.
 В. А. Иванов. Внутривидение (ЯМР-томография), ЛДНТП, 1989.
 В. А. Иванов. Орбитальное гирокомпасирование. Машиностроение, 1993.
 В. А. Иванов. Применение лазеров в приборах точной механики. Машиностроение, 1993.
Общее количество печатных трудов — более 300.

Автор поэтических сборников: «Три пути» (1991), «Блики времени» (1997), «Письма из Руссы» (1999).

Награды 
 Орден Дружбы;
 нагрудные знаки «За заслуги в стандартизации», «Отличник изобретательства и рационализации», «Почётный авиастроитель»;
 почётный член Союза метрологов Болгарии.

Примечания 

Учёные России